«Зимняя вишня» — серия фильмов режиссёра Игоря Масленникова:
 Зимняя вишня — фильм 1985 года.
 Зимняя вишня 2 — фильм 1990 года.
 Зимняя вишня 3 — фильм 1995 года, созданный также в формате сериала.
 Зимняя вишня 4 — предстоящий фильм, съёмки которого начались в 2018 году. 
 См. также 
 Зимняя вишня (значения)